

Geografia
 Newlyn – località dello stato di  Victoria  (Australia)
 Newlyn – località della Cornovaglia (Regno Unito)
 Newlyn – località della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Persone
 Walter T. Newlyn – economista